

Sigle 
 Smithsonian Institution Research Information System
 Sputter-Initiated Resonance Ionization Spectroscopy – spettroscopia a ionizzazione a risonanza con sputtering

Geografia 
Siris – comune italiano della Sardegna
Siris – antica città della Magna Grecia
Nova Siri – comune italiano della Basilicata, sorto vicino al sito dell'antica Siris
Siris – antica città del Regno di Macedonia
Siris – antico nome del fiume Sinni

Mitologia 
Sini, chiamato anche Siris – figura della mitologia greca
Siris – dea della birra nell'antica Mesopotamia

Altro 
 Siris – nome di piante della famiglia delle Fabaceae, del genere Albizia
 Siris – gruppo musicale statunitense
 Siris – personaggio del videogioco Infinity Blade